Smithereens peut faire références à :
 The Smithereens, un groupe de power pop américain des années 1980 ;
 Smithereens, film américain de Susan Seidelman sorti en 1982 ;
 Smithereens, deuxième épisode de la  de Black Mirror diffusé en 2019.

Homonymie de titre